Het ATP-toernooi van Estoril 2000 (met de officiële naam Estoril Open) vond plaats van 10 tot en met 16 april 2000. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Estoril
2000